Мо́дрич () —  южнославянская фамилия. Известные носители:

 Модрич, Лука (род. 1985) — хорватский футболист.
 Модрич, Пол (род. 1946) — американский учёный-биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 2015 г.

См. также 
 Модрича
 Мотрич